Tiergartengraben ist ein Gewässername:

 Tiergartengraben (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zum Neckar nach Schwenningen) nach Mühlhausen bei Schwenningen, Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Lreis, Baden-WÜrttemberg
 Tiergartengraben (Otterbach), linker Zufluss des Otterbachs (zur Donau) vor Sulzbach an der Donau, Markt Donaustauf, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Tiergartenbach